Pinka – drobne larwy much, często barwione, stosowane jako przynęta najczęściej do połowu płoci i uklei.

Są również wykorzystywane do karmienia młodych ptaszników.

Wędkarstwo